Publio Servilio Vatia Isaurico (latino: Publius Servilius Vatia Isauricus) fu il nome di due uomini politici e militari della Repubblica romana:

 Publio Servilio Vatia Isaurico, console nel 79 a.C., ottenne l'agnomen "Isaurico" combattendo contro gli Isauri;
 Publio Servilio Vatia Isaurico, console nel 48 a.C., figlio del precedente.

Note

Bibliografia 
 Smith, William, "Vatia", Dictionary of Greek and Roman Biography and Mythology, v. 3, p. 1231-1233